Gering est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Marion Gering (1901-1977), réalisateur américain ;
 Ulrich Gering (mort en 1510), ouvrier typographe allemand ayant participé à l'installation de l'imprimerie en France.

Toponyme

Gering, ville de l'arrondissement de Mayen-Coblence en Rhénanie-Palatinat

Gering, ville du Nebraska

Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain